Дилан Сандерленд ( ) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 3-й Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2016
 4-й Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2017
 4-й Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 8-й North Star Grand Prix  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 6
 2018
 1-й Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 5-й Херальд Сан Тур  — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2019
 1-й Тур Тасмании  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 4-й Тур де Савойя Монблан  — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат Австралии — Групповая гонка
 6-й Чемпионат Океании — Групповая гонка
 9-й Херальд Сан Тур  — Генеральная классификация
 26-й Тур Японии — Генеральная классификация
 2020
 Чемпионат Австралии
 10-й — Индивидуальная гонка
 26-й — Групповая гонка
 114-й Джиро д’Италия — Генеральная классификация
 2021
 104-й Вуэльта Испании — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Сандерленд, Дилан на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австралии